Венета може да се отнася за:
 Венета – женско име, вероятно женската форма на мъжкото име Венелин.
 Венита () - град в окръг Лейн, щата Орегон, САЩ.